Соревнования по лёгкой атлетике на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года проходили с 11 по 16 октября на легкоатлетическом стадионе в Юношеском олимпийском парке Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Были разыграны 36 комплектов наград: по 18 среди юношей и девушек. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 2001 и 2002 годов рождения.

Квалификация 
Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 680 человек (340 юношей и 340 девушек). Квалификация на Игры проходила в два этапа. На первом ИААФ определяла региональные квоты для каждой дисциплины на основании результатов трёх последних юношеских чемпионатов мира (2013, 2015, 2017). На втором этапе континентальные федерации распределяли полученные квоты между странами на основании собственных отборочных стартов в 2018 году. В Европе таким стартом был юношеский чемпионат Европы, в Африке — юношеские Африканские игры, в Азии — азиатские отборочные соревнования.

В каждой индивидуальной дисциплине позволялось заявить не более одного спортсмена от страны. При этом каждый спортсмен имел возможность побороться за победу только в одной индивидуальной дисциплине.

Изменения в формате соревнований 
В Буэнос-Айресе была опробована новая система проведения легкоатлетического турнира юношеских Игр. Все дисциплины прошли в два этапа. В зачёт каждого спортсмена шли два результата, а по их сумме определялись победители и призёры. Вторым этапом в беге на 1500, 3000 метров и 2000 метров с препятствиями был легкоатлетический кросс. В этих видах в зачёт шли не результаты, а места, которые заняли спортсмены в каждом из забегов, а победители определялись по наименьшей сумме.

С 11 по 13 октября прошёл первый этап соревнований, с 14 по 16 октября состоялся второй этап.

В случае равенства результатов у двух и более участников выше оказывался тот, кто показал лучший результат по итогам отдельных этапов. В беге на 1500, 3000 метров и 2000 метров с препятствиями преимущество в подобной ситуации оказывалось у спортсмена, который был быстрее в кроссе.

Календарь

Итоги соревнований 
Высокими результатами отметились три чемпиона Игр из Украины. Ярослава Магучих во втором старте в прыжке в высоту установила личный рекорд 1,95 м и всего 1 см уступила высшему мировому достижению среди девушек до 18 лет. Михаил Кохан одержал уверенную победу в метании молота по сумме двух выступлений, но оба раза уступил собственному юношескому мировому рекорду (87,82 м) около двух метров. В этой же дисциплине у девушек сильнейшей была Валерия Иваненко — единственная, кто смог отправить снаряд за 70 метров.

Кубинец Хордан Диас доминировал в секторе для тройного прыжка. Перед началом соревнований он более чем на метр опережал всех своих соперников по личному рекорду (17,41 м). В Буэнос-Айресе Диас подтвердил статус фаворита, оформив победу прыжками на 17,14 м и 17,04 м.

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

В скобках приведены результаты спортсменов на отдельных этапах (в беге на 1500, 3000 и 2000 м с препятствиями — занятые места). Жирным шрифтом выделены результаты, по которым распределялись места в случае равенства итоговых сумм у двух и более участников

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 36 видах лёгкой атлетики завоевали представители 47 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Лёгкая атлетика на юношеских Олимпийских играх
2018 год в лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика в Аргентине